Sandbäck kan syfta på följande platser:

 Sandbäck – ort i Gammalstorps socken i Sölvesborgs kommun i Blekinge län.
 Sandbäcks församling – före 1883 namn på Kyrkås församling.
 Sandbäck, Mölndal – ett område i östra Mölndal.
 Sandbäck (fyr) – fyr i Gustavs kommun, Egentliga Finland